Пара Наоми Кавадей / Леся Цуренко — победительница соревнований.

Посев 

  Андреа Главачкова /  Михаэлла Крайчек (Полуфинал)
  Натали Грандин /  Ева Грдинова (Четвертьфинал)

<li>  Меган Мултон-Леви /  Катрин Вёрле (Четвертьфинал)
<li>  Лорен Альбанезе /  Никола Франкова (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Soweto Open 2009